

Localidades

Saint-Coutant (Charente)
Saint-Coutant (Deux-Sèvres)

Desambiguações de topônimos